Die Saison 2006/07 war die dritte Spielzeit der Fußball-Regionalliga der Frauen als dritthöchste Spielklasse. 48 Mannschaften spielten in vier Gruppen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga bzw. gegen den Abstieg in die Verbands-/Oberliga. Da der Regionalverband Süd keine Regionalliga stellte, wurde ein fünfter Aufsteiger durch eine Aufstiegsrunde zwischen den Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Bayern bestimmt.

Nord 
Meister der Nordgruppe wurde der FFC Oldesloe 2000. Die Abstiegsplätze belegten die SG Schamerloh und der MTV Wolfenbüttel.

|- style="background-color:#ccffcc;"
! 1. 
| style="text-align:left;" | FFC Oldesloe 2000 
| 22 || 19 || 3 || 0 || 80:9 || 60
|- 
! 2. 
| style="text-align:left;" | VfL Oythe (N)
| 22 || 11 || 5 || 6 || 49:43 || 38
|- 
! 3.
| style="text-align:left;" | Mellendorfer TV
| 22 || 9 || 8 || 5 || 75:41 || 35
|- 
! 4. 
| style="text-align:left;" | TuS Büppel
| 22 || 10 || 5 || 7 || 60:42 || 35
|-
! 5. 
| style="text-align:left;" | SV Ahlerstedt/Ottendorf 
| 22 || 9 || 6 || 7 || 39:33 || 33
|- 
! 6. 
| style="text-align:left;" | TV Jahn Delmenhorst  
| 22 || 9 || 4 || 9 || 50:49 || 31
|-
! 7.
| style="text-align:left;" | TSG Burg Gretesch 
| 22 || 8 || 6 || 8 || 31:38 || 30
|-
! 8. 
| style="text-align:left;" | TSV Nahe
| 22 || 9 || 2 || 11 || 39:39 || 29 
|-
! 9.
| style="text-align:left;" | SV Lurup (N) 
| 22 || 8 || 5 || 9 || 33:38 || 29
|-
! 10. 
| style="text-align:left;" | FSG Twist 
| 22 || 7 || 5 || 10 || 31:36 || 26
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 11. 
| style="text-align:left;" | SG Schamerloh
| 22 || 5 || 4 || 13 || 24:58 || 19
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 12.
| style="text-align:left;" | MTV Wolfenbüttel (A) 
| 22 || 1 || 1 || 20 || 11:96 || 4
|}

Nordost 
Meister und Aufsteiger wurde der 1. FC Union Berlin, wohingegen die dritte Mannschaft des 1. FFC Turbine Potsdam und der Chemnitzer FC abgestiegen sind.

|- style="background-color:#ccffcc;"
! 1. 
| style="text-align:left;" | 1. FC Union Berlin
| 22 || 19 || 2 || 1 || 78:13 || 59
|- 
! 2. 
| style="text-align:left;" | Magdeburger FFC  
| 22 || 19 || 1 || 2 || 87:21 || 58
|- 
! 3.
| style="text-align:left;" | Blau-Weiß Hohen Neuendorf
| 22 || 18 || 1 || 3 || 71:35 || 55
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 4. 
| style="text-align:left;" | 1. FFC Turbine Potsdam III
| 22 || 11 || 3 || 8 || 70:40 || 36
|-
! 5. 
| style="text-align:left;" | 1. FFV Erfurt (N)
| 22 || 8 || 7 || 7 || 36:40 || 31
|- 
! 6. 
| style="text-align:left;" | Hallescher FC  
| 22 || 9 || 2 || 11 || 36:52 || 29
|-
! 7.
| style="text-align:left;" | LFC Berlin 
| 22 || 7 || 4 || 11 || 38:38 || 25
|-
! 8. 
| style="text-align:left;" | BSV Grün-Weiß Neukölln (N)
| 22 || 6 || 5 || 11 || 35:56 || 23
|-
! 9.
| style="text-align:left;" | SV Hafen Rostock  (N)
| 22 || 5 || 4 || 13 || 35:54 || 19
|-
! 10. 
| style="text-align:left;" | Adlershofer BC 
| 22 || 5 || 4 || 13 || 32:61 || 19
|-
! 11. 
| style="text-align:left;" | 1. FC Gera 03
| 22 || 5 || 1 || 16 || 25:64 || 16
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 12.
| style="text-align:left;" | Chemnitzer FC
| 22 || 2 || 2 || 18 || 15:84 || 8
|}

West 
Meister und Aufsteiger wurde die zweite Mannschaft des FCR 2001 Duisburg. Die Abstiegsplätze belegten der FSC Mönchengladbach, die SV Hemmerden und die Ratingen 04/19. Außerdem stieg die zweite Mannschaft des FFC Heike Rheine ab.

|- style="background-color:#ccffcc;"
! 1. 
| style="text-align:left;" | FCR 2001 Duisburg II
| 22 || 19 || 1 || 2 || 66:18 || 58
|- 
! 2. 
| style="text-align:left;" | SG Lütgendortmund (A)
| 22 || 15 || 3 || 4 || 55:28 || 48
|- 
! 3.
| style="text-align:left;" | SG Essen-Schönebeck II (N)
| 22 || 14 || 2 || 6 || 57:32 || 41
|- 
! 4. 
| style="text-align:left;" | DJK Arminia Ibbenbüren 
| 20 || 10 || 4 || 8 || 55:46 || 34
|-
! 5. 
| style="text-align:left;" | GSV Moers
| 22 || 9 || 5 || 8 || 31:26 || 32
|-
! 6.
| style="text-align:left;" | FC Gütersloh 2000 II (N)
| 22 || 7 || 6 || 9 || 35:36 || 27
|-
! 7. 
| style="text-align:left;" | Rot-Weiß Merl (N)
| 22 || 8 || 3 || 11 || 33:51 || 27
|-
! 8.
| style="text-align:left;" | Sportfreunde Siegen   
| 22 || 7 || 5 || 10 || 30:36 || 26
|- - style="background-color:#ffcccc;"
! 9. 
| style="text-align:left;" | FFC Heike Rheine II
| 22 || 8 || 2 || 12 || 36:45 || 26
|- 
! 10.
| style="text-align:left;" | FC Teutonia Weiden
| 22 || 7 || 3 || 12 || 31:49 || 24
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 11.
| style="text-align:left;" | FSC Mönchengladbach
| 22 || 6 || 3 || 13 || 41:61 || 21
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 12.
| style="text-align:left;" | SV Hemmerden
| 22 || 2 || 3 || 17 || 14:56 || 9
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 13.
| style="text-align:left;" | Ratingen 04/19
| 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0
|}

Südwest 
Meister und Aufsteiger wurde der SV Dirmingen. Die Abstiegsplätze belegten Rot-Weiß Göcklingen und die SV Obersülzen.

|- style="background-color:#ccffcc;"
! 1. 
| style="text-align:left;" | SV Dirmingen
| 20 || 18 || 2 || 0 || 115:12 || 56
|- 
! 2. 
| style="text-align:left;" | SC Siegelbach
| 20 || 12 || 3 || 4 || 56:25 || 42
|- 
! 3.
| style="text-align:left;" | FSV Viktoria Jägersburg (A)
| 20 || 13 || 2 || 5 || 52:36 || 41
|- 
! 4. 
| style="text-align:left;" | TuS Ahrbach
| 20 || 13 || 1 || 6 || 79:31 || 40
|-
! 5. 
| style="text-align:left;" | TuS Issel
| 20 || 10 || 3 || 7 || 50:41 || 33
|- 
! 6. 
| style="text-align:left;" | TuS Wörrstadt  
| 20 || 8 || 3 || 9 || 43:46 || 27
|-
! 7.
| style="text-align:left;" | SG Parr Medelsheim (N)
| 20 || 6 || 4 || 10 || 35:57 || 22
|-
! 8. 
| style="text-align:left;" | VfR Niederfell (N) 
| 20 || 6 || 1 || 13 || 25:49 || 19 
|-
! 9.
| style="text-align:left;" | SpVgg Rehweiler-Matzenbach
| 20 || 4 || 4 || 12 || 27:48 || 16
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 10. 
| style="text-align:left;" | Rot-Weiß Göcklingen
| 20 || 4 || 4 || 12 || 26:55 || 16
|- style="background-color:#ffcccc;"
! 11. 
| style="text-align:left;" | SV Obersulzen (N)
| 20 || 0 || 3 || 17 || 6:114 || 3
|}

 

2006
Fußballsaison 2006/07